Кле́емола () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1972) — финский музыкант.
 Клеемола, Кауно (1906—1965) — финский государственный деятель.